Флаг муниципального образования города Изоби́льного Изобильненского муниципального района Ставропольского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий символом муниципального образования.

Данный флаг утверждён решением Совета города Изобильного Ставропольского края от 27 августа 2010 года № 401.

Флаг и герб Изобильного составлены с нарушениями правил геральдики и рекомендаций Геральдического совета при Президенте Российской Федерации и не могут быть внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
Согласно Положению о флаге города Изобильного Ставропольского края, утверждённому решением Совета города Изобильного Ставропольского края от 27 августа 2010 года № 401, данный флаг имеет следующее описание:
Флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище с соотношением 2:3, с голубой и красной полосами вдоль древка по 1/5 ширины флага. В центре белой части полотнища помещено изображение герба города Изобильного.

Описание герба гласит: «Щит рассечён лазурью и червленью. Поверх всего серебряная чаша с серебряным пламенем в окружении фрагмента чёрной шестерни и стилизованных золотых колосьев, соединенных внизу золотой табличкой с серебряными цифрами 1895. В вершине щита название города серебром».

Обоснование символики 
Флаг города Изобильного разработан на основании герба, который языком символов и аллегорий отражает культурные, исторические и экономические особенности города Изобильного.

Символика фигур флага многозначна:
 чёрная шестерня — символ развивающейся индустрии;
 золотые пшеничные колосья — традиционный символ высоких урожаев;
 цифры серебром — год основания Изобильного.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, красоты и добродетели.

Красный цвет — символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Жёлтый цвет (золото) символ богатства, стабильности, уважения, великодушия.

Чёрный цвет — символ мудрости, скромности, вечности бытия.

История герба 
Первоначально город Изобильный не имел собственного флага и использовал только герб, утверждённый 20 июня 1973 года исполнительным комитетом Изобильненского городского Совета народных депутатов. Автором герба выступил художник Борис Иванович Беспалов.

27 августа 2010 года, в соответствии с решением депутатов Совета города Изобильного, герб 1973 года был «официально подтверждён с незначительными стилевыми доработками». Тем же решением был утверждён и разработанный на основе данного герба флаг. 6 сентября 2010 года указанное решение было опубликовано в газете «Изобильненский муниципальный вестник».

Данный флаг не прошёл государственную регистрацию в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации, поскольку, как и герб, на основе которого он был составлен, не соответствовал предъявляемым к нему правилам и требованиям.

См. также 
 Герб Изобильного

Примечания

Ссылки 
 
 

Флаг
Флаги с изображением чаши
Флаги с изображением пламени
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги, содержащие зубчатое колесо